geografische onderwerpen
 Baz (Albanië), een stad in het noorden van Albanië
 Baz (Iran), een stad in het noorden van Iran
 Baz (Turkije), een regio in het oosten van Turkije
of
 Baz (artiest), een Vlaamse rapper
 baz, de derde metasyntactische variabele na foo en bar
 Berichten aan Zeevarenden, berichten van de Nederlandse Dienst der Hydrografie die aanpassingen van en aanvullingen op de zeekaarten bevatten
  Bratislavské automobilové závody, een Slowaakse autofabrikant